Појам Фарини се може односити на:
 Фарини (Вишњан), наељено место у општини Вишњан, Истарска жупанија, Рерпублика Хрватска
 Фарини (Пјаченца), насељено место у округу Пјаченца, регион Емилија-Ромања, Италија